Dieser Artikel ist eine Übersicht der Mannschaftskader der österreichischen Fußball-Bundesliga 2019/20.

Es sind alle Spieler gelistet, die im Zeitraum vom ersten Ligaspiels des jeweiligen Vereins bis zum Saisonfinale dem jeweiligen Profikader durchgehend oder zeitweise angehörten. Außerdem werden die Spieler aus den Nachwuchsmannschaften aufgeführt, die mindestens einmal auf der Bank saßen und somit im Spieltagskader standen. Die Teams sind nach der Abschlusstabelle der Vorsaison sortiert.

Legende 
 Trainer: Alle Cheftrainer, die das Team während der Saison betreuten. Die Klammer gibt die Spieltage an, an denen der Trainer das Traineramt innehatte, sofern dies nicht über die gesamte Saison der Fall war. Interimstrainer sind nur berücksichtigt, sofern sie ein Spiel absolvierten. Die Nationalität ist nur bei ausländischen Trainern angegeben,
 Kapitän: Alle Kapitäne, die während der Saison die Mannschaft mindestens ein Mal dieses Amt innehatten. Die Nationalität ist nur bei ausländischen Kapitänen angegeben. Die Klammer gibt die Spieltage an, an denen der Spieler als Kapitän fungierte,
 Nr.: Rückennummer des Spielers,
 Nat.: Nationalität des Spielers. Bei mehrfacher Staatsangehörigkeit das Land, für das der Spieler Länderspiele absolviert hat. Spieler ohne Angabe sind österreichische bzw. Doppelstaatsbürger, die für österreichische Auswahlmannschaften spielen,
 Name: Vor- und Zuname bzw. der Künstlername des Spielers. Der hochgestellte Zeitraum gibt die Spieltage an, in denen der Spieler dem jeweiligen Kader angehörte, sofern dies nicht über die gesamte Spielzeit der Fall war. Zum Beispiel 1–20 für einen Spieler, der einem Kader bis zur Winterpause angehörte bzw. ab 21 für einen Spieler, der einem Kader ab der Winterpause angehörte. Bei ab stieß der Spieler während der laufenden Saison zu einem Verein und gehörte diesem bis Saisonende an,
 Position: Angabe der Position des Spielers,
 Spiele: Spiele für den jeweiligen Verein in der Saison 2019/20 ohne Europa-League-Playoff,
 Tore: Tore für den jeweiligen Verein in der Saison 2019/20 ohne Europa-League-Playoff,
 Vorlagen: Vorlagen für den jeweiligen Verein in der Saison 2019/20 ohne Europa-League-Playoff,
 : Gelbe Karten für den jeweiligen Verein in der Saison 2019/20 ohne Europa-League-Playoff,
 : Gelb-Rote Karten für den jeweiligen Verein in der Saison 2019/20 ohne Europa-League-Playoff,
 : Rote Karten für den jeweiligen Verein in der Saison 2019/20 ohne Europa-League-Playoff,
 Fettgedruckte Werte sind Rekordwerte der Saison.

Kader

FC Red Bull Salzburg 
Trainer: 
Kapitän: Andreas Ulmer (1–7, 10, 12, 14–30, 32), Patrick Farkas (8),  (9, 11), Zlatko Junuzović (13, 31)

LASK 
Trainer: 
Kapitän: Gernot Trauner (1–5, 7–20, 22, 24–27, 29–32),  (6), Christian Ramsebner (21, 23, 28)

Wolfsberger AC 
Trainer: Gerhard Struber (1–14), Mohamed Sahli (15–18), Ferdinand Feldhofer (ab 19)
Kapitän: Michael Sollbauer (1–18), Michael Liendl (19–27, 29–32),  (28)

FK Austria Wien 
Trainer: Christian Ilzer
Kapitän: Alexander Grünwald (1–2, 5–20, 23, 25–31), Michael Madl (3, 22, 32), Florian Klein (4, 21)

SK Sturm Graz 
Trainer:  (1–29), Thomas Hösele (ab 30)
Kapitän: Lukas Spendlhofer (1–5, 10, 16, 19, 23), Stefan Hierländer (6–9, 11–15, 17–18, 20–22, 24–28, 30–32),  (29)

SKN St. Pölten 
Trainer:  (1–22), Robert Ibertsberger (ab 23)
Kapitän: Christoph Riegler (1–7, 10–18, 23–32), René Gartler (8–9), Daniel Drescher (19, 21), Dominik Hofbauer (20, 22)

SK Rapid Wien 
Trainer: Dietmar Kühbauer
Kapitän: Stefan Schwab (1–2, 4–25, 27–32), Christopher Dibon (3), Maximilian Hofmann (26)

SV Mattersburg 
Trainer: Franz Ponweiser
Kapitän: Nedeljko Malic (1, 3, 5–11, 13, 16–18, 32), Alois Höller (2), Patrick Bürger (4, 12),  (14–15, 19–20, 23–31), Philipp Erhardt (21–22)

SCR Altach 
Trainer: 
Kapitän: Philipp Netzer (1–2), Martin Kobras (3–9, 11–13, 15–18), Emanuel Schreiner (10), Jan Zwischenbrugger (14)

FC Admira Wacker Mödling 
Trainer:  (1–6), Klaus Schmidt (7–20),  (ab 21)
Kapitän: Daniel Toth (1–3), Andreas Leitner (4–18)

TSV Hartberg 
Trainer: Markus Schopp
Kapitän: Siegfried Rasswalder (1, 15, 20), René Swete (2–13, 16–18), Michael Huber (14, 30)

WSG Tirol 
Trainer: Thomas Silberberger
Kapitän:  (1–18, 20–32), Benjamin Pranter (19)

Anmerkungen 

2019/20
Bundesliga 2019/20
Bundesliga 2019/20
Kaderliste